En thermique de l'habitat, le degré jour unifié permet d'évaluer un climat et ses répercussions en matière de besoin de chauffage.
 En biologie, la notion de degré jour de croissance est utilisée pour évaluer le nombre de degrés cumulés nécessaires pour la croissance d'un organisme (maturité d'une plante ou incubation des œufs par exemple).